EEHU steht für:
 Haltepunkt Essen-Hügel (DS100-Code), Bahnhof in Essen, Nordrhein-Westfalen
 Haapsalu Airfield (ICAO-Code), aufgelassener sowjetischer Militärflughafen bei Haapsalu, Estland

Abkürzung